Die Schweizer Parlamentswahlen 1919 fanden am 26. Oktober 1919 statt. Dabei waren die 189 Mandate des Nationalrats sowie Mandate im Ständerat neu zu vergeben. Es waren die ersten Nationalratswahlen nach der Einführung der Proporzwahl. Die Wahlbeteiligung lag bei 80,83 %, dem bis heute höchsten Wert.

Grosser Verlierer im Nationalrat war die Freisinnig-Demokratische Partei (FDP), welche dreiundvierzig Sitze und damit die absolute Mehrheit verlor. Gewinnen konnten die Sozialdemokraten, welche ihre Delegation nahezu verdoppelten sowie die während des Ersten Weltkriegs gegründeten Bauern- und Bürgerparteien (Vorläufer der nationalen Bauern-, Gewerbe- und Bürgerpartei, die 1971 in der Schweizerischen Volkspartei aufging), die praktisch aus dem Stand 30 Sitze erzielten und sich namentlich als dominierende Kraft im bevölkerungsreichen Kanton Bern  etablieren konnten. Im Ständerat blieb hingegen die absolute freisinnige Mehrheit bestehen und die SP verlor ihren einzigen Ständeratssitz.

Wahlmodus

Nationalrat 
Die Nationalräte wurden 1919 erstmals nach dem Proporzwahlsystem gewählt, d. h. die Sitze wurden nach dem Wähleranteil der Parteilisten in den einzelnen Kantonen verteilt und erst innerhalb der Liste gemäss den Personenstimmen. Die Anzahl Sitze pro Kanton werden anhand der Einwohnerzahl bestimmt. In Kantonen mit nur einem Sitz gilt das Mehrheitswahlrecht, 1919 betraf dies Appenzell Innerrhoden, Nidwalden, Obwalden, Glarus und Zug. Im Kanton Appenzell Ausserrhoden fanden 1919 Stille Wahlen statt.

Ausführlicher hierzu: Nationalrat (Schweiz) – Wahlverfahren

Ständerat 
Jeder Kanton wählt seit 1848 zwei Vertreter für den Ständerat (Halbkantone: einen Vertreter). Die Ständeratswahlen richten sich nach kantonalem Recht.

Ausführlicher hierzu: Ständerat – Wahlverfahren

Resultate Nationalrat

Parteien, Stimme, Sitze 
Die landesweiten Ergebnisse sahen wie untenstehend dargestellt aus. Resultate aus den Kantonen finden sich unter Schweizer Parlamentswahlen 1919/Resultate Nationalratswahlen. Im Kanton Appenzell Ausserrhoden kam es zu einer stillen Wahl, da es nur gleich viele Kandidaturen wie zu vergebende Sitze gab.

Quellen: Bundesamt für Statistik; Statistische Jahrbücher der Schweiz, Ausgaben 1932 (Seiten 388–391) und 1964 (Seite 522); Statistische Quellenwerke der Schweiz/Heft 436, Reihe Qa9, Bern 1968. Nationalratswahlen 1967, Andere Parteien 1919–1967, Seiten 144–149

Wähleranteile in den Kantonen (mit mehreren Sitzen) 
Wählerzahlen, Prozente kleinerer Parteien und Namen der Gewählten unter Schweizer Parlamentswahlen 1919/Resultate Nationalratswahlen.

Sitzverteilung in den Kantonen 
Wählerzahlen, Prozente kleinerer Parteien und Namen der Gewählten unter Schweizer Parlamentswahlen 1919/Resultate Nationalratswahlen.

Resultate Ständerat

Sitzverteilung 
Die Sitzverteilung im Ständerat sah wie folgt aus:

Gewählte Ständeräte

Weblinks 

 Bundesblatt vom 26. November 1919 mit Bericht des Bundesrates und Verzeichnis der Gewählten

Einzelnachweise 

Parlamentswahlen 1919
Parlamentswahl 1919
Wahlen 1919